Кубок Европы по бейсболу () — ежегодный бейсбольный европейский турнир по бейсболу среди мужских команд. Турнир проводится Европейской конфедерацией бейсбола. Начал проводится в 1963 году. Действующий победитель турнира — «Нептунус» из Нидерландов. Наибольшее количество побед в турнире одержала итальянская «Парма» (13 титулов).

История 

Турнир впервые разыгрывался в 1963 году. Первым обладателем титула стал испанский клуб «Пикадеро».

С 2008 года победитель определяется в финале четырёх (за исключением сезонов 2013—2015).

Результаты 

Победители по клубам

 Победители по странам

Примечания

Ссылки 
 baseballstats.eu
 sports123.com
 honkbalsite.com
 britishbaseballdata.co.uk

Соревнования по бейсболу
Спортивные соревнования в Европе
Бейсбол